Luigi Mattei (1609-1665) - militare italiano
Luigi Mattei (1702-1758) - cardinale italiano
Luigi Enzo Mattei (1945-) - scultore italiano